Ніколаєвський Борис Іванович (1887—1966) — російський революціонер, політичний діяч, учений-історик.
 Ніколаєвський Валерій Михайлович (1939) — російський письменник i поет.
 Ніколаєвський Олександр Юрійович — художник-живописець (Львівська область), заслужений художник України.
 Ніколаєвський Юрій Васильович (1937—2004) — радянський, український шахіст, майстер спорту, триразовий чемпіон України з шахів.

Ніколаєвський — виселок, Звениговський район, Марій Ел
 Ніколаєвський — селище, Тарбагатайський район, Бурятія

Див. також 
 Владимиро-Ніколаєвський
 Ніколаєв

Примітки 

Російські прізвища